Graniczna Placówka Kontrolna w Gubinku – graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.

Formowanie i zmiany organizacyjne 
W 2002 w skład granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej kategorii I w Gubinku wchodziły: strażnica w Gubinie i graniczna placówka kontrolna w Gubinku z przejściami:
  Gubin – drogowe
  Gubin – kolejowe
 Gubinek – drogowe
 Zielona Góra- Babimost – lotnicze
 Zielona Góra- Przylep – lotnicze
 Miłów – rzeczne

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Gubinek
Gubin
Sękowice (województwo lubuskie)